Sältingar (Triglochin) är ett släkte av sältingväxter. Sältingar ingår i familjen sältingväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sältingväxter